Falret est un patronyme porté par :
 Jean-Pierre Falret (1794-1870), psychiatre français ;
 Jules Falret (1824-1902), psychiatre français, fils de Jean-Pierre Falret.

Voir aussi
 Œuvre Falret, une association française, fondée en 1841 par Jean-Pierre Falret, devenue en 2023 la fondation d'utilité publique « Fondation Falret ».

Homonymie de patronyme